Příjmení Mazák nosí více významných osobností:

 Alberik Mazák (1609–1661) – český římskokatolický kněz, cisterciák a hudební skladatel
 Jan Mazák (* 1957) – český divadelní herec
 Vratislav Mazák (1937–1987) – významný český biolog

Externí odkazy